Club Marítim de Maó, club nàutic amb seu a Maó (Menorca)
 Comanador de l'Orde del Mèrit Militar, membre de l'Orde del Mèrit Militar del Canadà
 Cançoner de Medinaceli (del seu nom en castellà Cancionero Musical de Medinaceli), manuscrit recopilatori de música del Renaixement, conservat a la Casa de Medinaceli
 Corpus mensurabilis musicae, publicació de música medieval i renaixentista
 Màquina de mesura per coordenades (del seu nom en anglès Coordinate-Measuring Machine), màquina que digitalitza les mesures d'un objecte
 Capability Maturity Model, model per al desenvolupament de programari
 Color management module, algoritme que permet a un programa informàtic la gestió digital del color
 Cmm, llenguatge de programació del compilador Haskell de Glasgow
 cmm també és el codi ISO 639-3 del michigamea, llengua sioux parlada als Estats Units